Чепалов — западнославянская фамилия.

Известные носители:
 Чепалов, Александр Иванович (род. 1945) — советский театровед, дансолог, театральный критик, педагог, драматург.
 Чепалов, Анатолий Михайлович (род. 1944) — отец и тренер Юлии Чепаловой.
 Чепалов, Владимир Николаевич (1889—1919) — революционер, большевик, первый председатель Томского совета рабочих депутатов.
 Чепалов, Родион Александрович (род. 1973) — журналист, психолог, сценарист, литератор, менеджер.

 Чепалова, Юлия Анатольевна (род. 1976) — российская лыжница.